L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roberto Bautista-Agut remporte l'épreuve en simple, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Italien Paolo Lorenzi. Il est remplacé par Blaž Kavčič.

Pendant le tournoi 
Tête de série , Grigor Dimitrov est éliminé dès le  tour par le Tunisien Malek Jaziri. Le Bulgare avait pourtant atteint la finale du tournoi de Rotterdam deux semaines auparavant.

Vainqueur à Montpellier début février, puis finaliste à Marseille la semaine précédente, Lucas Pouille dispute sa troisième finale de la saison. Le titre lui permettrait d'intégrer pour la première fois de sa carrière le top 10.

Lauréats 
Roberto Bautista-Agut remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Lucas Pouille. Il s'agit du  en catégorie ATP 500 de l'Espagnol. Quant au Français Lucas Pouille, il échoue dans sa tentative de rejoindre le top 10 pour la première fois de sa carrière mais s'élève toutefois au  de l'ATP, son meilleur classement en carrière, à l'issue du tournoi.

En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à James Cerretani et Leander Paes. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2018
Tennis en février 2018
Tennis en mars 2018